Il singolare del Lipton Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Brenda Schultz.

Steffi Graf ha battuto in finale 4–6, 6–1, 6–2 Nataša Zvereva.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1994